Ehrensache steht für:
 Ehrensache (Connelly), Roman von Michael Connelly aus dem Jahr 2015
 Ehrensache (1966), italienischer Spielfilm
 Ehrensache (Album) von Alpha Gun

Siehe auch:
Ehrensachen